„Легенди и преданија” је југословенска телевизијска серија снимљена 1984. године у продукцији ТВ Скопље.

Епизоде

Улоге 

|-
|Ђорђи Колозов || (5 еп. 1984-1985)
|-
|Шенка Колозова || (4 еп. 1984-1985)
|-
|Ванчо Петрушевски || (4 еп. 1984-1985)
|-
|Гоце Тодоровски || (4 еп. 1984-1985)
|-
|Соња Каранџуловска || (2 еп. 1985)
|-
|Теофил Николовски || (2 еп. 1985)
|-
|Гоце Влахов || (2 еп. 1985)
|-
|Соња Осхавкова || (1 еп. 1984)
|-
|Марија Вртева || (1 еп. 1984)
|-
|Стојна Костовска || (1 еп. 1985)
|-
|Кире Пецијаревски || (1 еп. 1985)
|-
|Гјоко Ташевски || (1 еп. 1985)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Спољашње везе 
 

Југословенске серије
Македонске серије